Regierung Vladimír Mečiar steht für folgende Regierungen der Slowakischen Republik:

 Regierung Vladimír Mečiar I (27. Juni 1990 – 22. April 1991)
 Regierung Vladimír Mečiar II (24. Juni 1992 – 15. März 1994)
 Regierung Vladimír Mečiar III (13. Dezember 1994 – 30. Oktober 1998)